Den Namen Nelson-Mandela-Park tragen:
 Nelson-Mandela-Park (Aachen) eine Grünanlage am alten Klinikum in Aachen
 Nelson-Mandela-Park (Bremen) eine Grünanlage nahe dem Hauptbahnhof in Bremen
 Nelson Mandela Park (Leicester), ein öffentlicher Park in der Nähe des Stadions der Leicester Tigers in der britischen Stadt Leicester